Негоциант (; ) e търговец на вино, търгуващ с големи количества продукция и предимно с чужбина.

Обикновено негоциантът обединява производството на няколко малки винопроизводители и продава продукцията под свое собствено търговско наименование.

Бизнес